Кубок мира по биатлону 2019/2020 — серия международных соревнований по биатлону, состоящая из 9 этапов, которые начались 30 ноября 2019 года в шведском Эстерсунде и должны были завершиться 22 марта 2020 года в норвежском Холменколлене, однако финальный этап был отменён из-за вспышки коронавируса, также были отменены смешанная и одиночная смешанная эстафеты на этапе КМ в Контиолахти. Чемпионат мира по биатлону прошёл в итальянской Антерсельве (Антхольц) с 13 по 23 февраля 2020 года.

Места проведения этапов Кубка мира

Система начисления очков 

Система начисления очков в масс-стартах

Национальные квоты на сезон 
Количество биатлонистов, принимающих участие в Кубке мира от отдельной национальной сборной, определяется в соответствии с местом команды в Кубке наций в предыдущем сезоне. В соответствии с результатами сезона 2018/2019 национальные команды будут представлены следующим количеством спортсменов:

Примечание: стрелки показывают увеличение () или уменьшение () квоты для национальной сборной.

Календарь стартов 

Примечание: (ж) — женская, (м) — мужская, (ж;м) — женская и мужская гонки

Зачёт призовых мест

Результаты соревнований

1-й этап —  Эстерсунд (30 ноября − 8 декабря 2019 года) 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

2-й этап —  Хохфильцен (13 − 15 декабря 2019 года) 

{| border=0 cellspacing=5
|+ Положение спортсменов в общем зачёте после 2-го этапа
|-
| valign=top align="center"|
Мужчины

Женщины

Достижения 
Первая победа в карьере на этапах Мирового Кубка

Первый подиум в карьере на этапах Мирового Кубка

Победы в этом сезоне (без учета эстафетных гонок)

Завершили карьеру 
Следующие известные биатлонисты завершили профессиональную карьеру во время или после сезона 2019/20:

Мужчины
  (32 года)
  (32 года)
  (27 лет)
  (32 года)
  (33 года)
  (31 год)
  (37 лет)
  (29 лет)

Женщины
  (33 года)
  (28 лет)
  (28 лет)
  (31 год)
  (31 год)
  (23 года)
  (31 год)
  (29 лет)
  (37 лет)
  (28 лет)
  (31 год)
  (27 лет)

См. также 
 Рождественская гонка 2019

Примечания

Ссылки 
 Расписание Кубка мира 2019/2020 по биатлону
 Официальный сайт IBU

Зимние виды спорта в сезоне 2019/2020
Биатлон
Биатлон
Кубки мира по биатлону
Кубок мира по биатлону 2019/2020
Биатлон